Lemberger steht für:
 einen Bewohner der früher so genannten Stadt Lemberg (Lwiw)
 Lemberger, ein Synonym der Rebsorte Blaufränkisch
 Lemberger Gegengambit, eine Schacheröffnung, siehe Blackmar-Diemer-Gambit #Ablehnungen des Gambits

Lemberger ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Lemberger (um 1490/1500–um 1540/1545), deutscher Maler und Holzschneider der Reformationszeit
 Siegfried Lemberger (1884–1942), österreichischer Filmproduzent, Opfer des NS-Regimes
 Ernst Lemberger (1906–1974), österreichischer Botschafter